Майский — посёлок в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Первомайского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, в 4 км от районного центра Первомайское. Майский примыкает к пос. Новый.

Уличная сеть: Хуторской переулок и Центральная улица.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ посёлок вошёл в состав Первомайского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Находится на трассах 69К-3 и 69К-11.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)